Уилотла има више значења:

 Уилотла (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Уилотла (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику